Клод Сорель (, родился 17 апреля 1948 года в Безье) — французский регбист и регбийный тренер, известный по работам со сборными Грузии, Марокко и России.

Биография 
В бытность игроком выступал на позиции фланкера и играл за «Безье Эро» (в 1968 году выиграл юниорский ), однако больше запомнился как тренер. Тренировал клуб «Безье» в первом дивизионе чемпионата Франции и дважды стал чемпионом Франции (1981, 1983). В 1992—1995 годах тренировал клуб «Мез», с которым выигрывал Второй дивизион чемпионата Франции. В дальнейшем стал работать со сборными: возглавлял сборные по регби-15 и по регби-7, последнюю вывел на чемпионат мира в Гонконге. В 1997 году Сорель был приглашён в Грузию, работал с сборными по регби-15 и регби-7 этой страны, в 2001 году вывел сборную по регби-7 на . В 2000 году сборная Грузии заняла 2-е место в Кубке европейских наций, пропустив вперёд только Румынию, однако через год выиграла все пять матчей, обыграв и сборную России, а в 2001 году Сорель получил почётное звание «Заслуженный тренер Грузии». Был номинирован IRB на премию лучшего тренера 2001 года, проиграв .

В сезоне 2001/2002 сборная Грузии заняла 2-е место, но квалифицировалась на чемпионат мира в Австралии, что стало первым участием на чемпионатах мира для грузин. В составе сборной Грузии под руководством Сореля играли три легионера из клубов Топ 14 и Про Д2. Сборная Грузии проиграла все четыре матча, не оказав серьёзного сопротивления Англии и Самоа, но сумев навязать борьбу ЮАР и Уругваю. После чемпионата мира Сорель покинул пост тренера грузинской сборной и продолжил работу уже со сборной Туниса по регби-7, с которой вышел на чемпионат мира в Гонконге в 2005 году и попал на ЮАР.

В марте 2007 года Сорель был назначен главным тренером сборной России, заключив контракт на 4 года и обязавшись руководить сборной по регби-7. Первый матч де-факто Сорель провёл 24 марта 2007 года против Грузии, который россияне проиграли 12:31. Де-юре первой игрой стала последующая игра против Чехии в Кубке европейских наций 21 апреля (победа 62:6). Под руководством Сореля в сборной России играли очень много представителей «Красного Яра». 6 августа 2008 года Сорель покинул пост тренера сборной России после решения Союза регбистов России: причиной тому стал провал сборной России по регби-7 в отборе на чемпионат мира в ОАЭ, поскольку российская сборная заняла 9-е место на чемпионате Европы в Ганновере. Сорель вынудил российских регбистов совмещать выступления в классическом регби и в регби-7, не наладив диалог с тренерами клубов России и не привлекая российских специалистов. Преемником стал Николай Неруш.

В дальнейшем Сорель работал с клубом «Безье Эро» и южноафриканским клубом «Леопардс» в Кубке Карри. Один из учредителей ежегодных матчей между клубами Южного Авейрона и Эро. Сооснователь международного регбийного центра, сотрудничает с Жан-Мишелем Вюийеманом (тренер нападающих), Патриком Фортом (тренер трёхчетвертных) и Тьерри Рудилем (тренер по физподготовке). В какой-то момент с Сорелем вели переговоры представители сборной Испании и клуба «Мадрид».

В 2019 году Сорель подписал письмо в защиту осуждённого казахского регбиста и президента Федерации регби Казахстана Мурата Уанбаева, получившего 6 лет тюрьмы за хищения государственных средств.

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбисты Франции
Игроки РК «Безье Эро»
Регбийные тренеры Франции
Заслуженные тренеры Грузии
Тренеры сборной Грузии по регби
Тренеры сборной России по регби
Тренеры сборной Туниса по регби
Тренеры РК «Безье Эро»
Тренеры сборной России по регби-7